Појам „Виц” може се односити на:

 Виц или шалу - духовита зборења о измишљеним шаљивим догађајима
 „Виц” - лист који је излазио у Београду у периоду од 1913. до 1914. године

Исто тако може бити и:
 VIC - скраћеница за више појмова